Rajeev Ram era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Dudi Sela.

In finale Ivo Karlović ha sconfitto Gilles Müller con il punteggio di 62-7, 7-65, 7-612.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Steve Johnson (quarti di finale)
  Ivo Karlović (campione)
  Gilles Müller (finale)
  Marcos Baghdatis (semifinale)

 Vasek Pospisil (ritirato)
 Adrian Mannarino (quarti di finale)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Donald Young (semifinale)

Wild card 

  James Duckworth (primo turno)
  Stefan Kozlov (secondo turno)

 Mackenzie McDonald (primo turno)

Qualificati 

  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Frank Dancevic (secondo turno)

 Michał Przysiężny (primo turno)
 Brian Baker (secondo turno)

Lucky loser 
  Amir Weintraub (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016